

События 
 Основана крепость Ям, в будущем город Кингисепп
 Первое упоминание о городе Эйшишкес (Литва)
 Первое упоминание о селе Яренск (Архангельская область)
 Подавление герцогом Беррийским крестьянского восстания тюшенов в Оверни.
 Дмитрий Донской подписывает с Ягайло, его братьями и матерью союзные договоры.
 Польские магнаты призывают на польский престол Ядвигу, дочь короля Венгрии Лайоша Великого.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1384 году
 Картахена, Алонсо де Санта-Мария де — испанский писатель, епископ Бургосский

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1384 году

См. также